Die Six Nations 2022 waren die 23. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 128. Ausgabe). An fünf Wochenenden zwischen dem 5. Februar 2022 und dem 19. März 2022 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Den Turniersieg errang Frankreich mit einem Grand Slam, also mit Siegen gegen alle anderen fünf Mannschaften (dies zum zehnten Mal). Irland wiederum gelang eine Triple Crown.

Teilnehmer

Regelwerk und Modus 
Das Turnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Mannschaft ein Mal gegen jede andere Mannschaft spielte. Das Heimrecht erhielten die Mannschaften alternierend zum Vorjahr.

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Die Reihenfolge wurde wie folgt bestimmt:
 Anzahl Tabellenpunkte
 Punktedifferenz
 Anzahl erzielter Versuche

Hätten zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abgeschnitten, so hätten sie sich die gleiche Platzierung geteilt.

Trophäen 
Folgende Trophäen wurden zusätzlich verliehen:

Tabelle

Spiele und Ergebnisse 
Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit.

Erste Runde 

 Ross Moriarty bestritt sein 50. Test Match für Irland.

 Zum ersten Mal seit 1984 gelangen Schottland zwei Siege in Folge über England.
 Schottland verteidigte mit diesem Sieg den Calcutta Cup.

 Frankreich verteidigte die Giuseppe-Garibaldi-Trophäe.

Zweite Runde 

 Wales verteidigte den Doddie Weir Cup.

Dritte Runde 

 Frankreich holte sich mit diesem Sieg die Auld-Alliance-Trophäe zurück.

Vierte Runde 

 Ali Price spielte zum 50. Mal für Schottland in einem Test Match.

 Irland verteidigte die Millennium Trophy.
 Charlie Ewels wurde nach nur 82 Sekunden mit einer roten Karte vom Platz gestellt, gleichbedeutend mit einem neuen Rekord.

Fünfte Runde 

 Alun Wyn Jones absolvierte sein 150. Test Match für Wales; er ist der erste Spieler überhaupt, der diese Marke schaffte.
 Dan Biggar spielte zum 100. Mal in einem Test Match für Wales.
 Braam Steyn spielte zum 50. Mal in einem Test Match für Italien.
 Dies war Italiens erster Sieg beim Six Nations seit 2015, der erste Sieg über Wales seit 2007 und der erste Auswärtssieg über Wales.

 Irland sicherte sich erstmals seit 2018 die Triple Crown.
 Irland verteidigte den Centenary Quaich.

 Zum ersten Mal seit 2010 gewann Frankreich das Turnier (damals ebenfalls mit einem Grand Slam).

Statistik

Fernsehübertragung 
In Deutschland hatte More Than Sports TV die Übertragungsrechte an den Six Nations 2022 ab dem zweiten Spieltag erworben. Alle Spiele wurden im Satellitenfernsehen auf dem gleichnamigen Free-TV-Sender auf Waipu (O2-TV) und auf der Website morethansports.tv ausgestrahlt. Kommentiert wurden die Spiele abwechselnd durch Simon Jung, Jan Lüdeke und Manuel Wilhelm als Experten.

Weblinks 
 Website der Six Nations (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Rugby 2022